Jul steht für:
 Jul (EP), Mini-Album der deutschen Band XIV Dark Centuries
 Julfest, alter heidnischer Brauch in Skandinavien zur Wintersonnenwende, hatte starken Einfluss auf die Entwicklung der europäischen Tradition des christlichen Weihnachtsfestes; heute bedeutet Jul in mehreren skandinavischen Sprachen Weihnachten.
 Juli, siebter Kalendermonat

Jul ist der Künstlername von:
 Jul (Comicautor), französischer Comicautor, Cartoonist und Schriftsteller (* 11. April 1974)
 Jul (Rapper), französischer Rapper

jul steht für:
 Jirel (ISO-639-3-Code), tibetanische Sprache in Nepal

JUL steht für:
 Jugoslawische Linke, Partei in der Bundesrepublik Jugoslawien
 Flughafen Juliaca in Peru nach dem IATA-Code

Siehe auch:
 Juhl
 Jull
 Juul

JUL